Beech ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Beech (1912–1985), englischer Fußballspieler
 Beau Beech (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler

 Cyril Beech (1925–2001), englischer Fußballspieler
 Enrique Beech (1920–2012), philippinischer Sportschütze
 George Beech (1892–1964), englischer Fußballspieler
 Gilbert Beech (* 1922), englischer Fußballspieler
 Harry Beech (* 1946), englischer Fußballspieler
 Jack Beech (1872–1945), englischer Fußballspieler
 Jim Beech (1871–??), englischer Fußballspieler
 Ken Beech (* 1958), englischer Fußballspieler
 Keyes Beech (1913–1990), US-amerikanischer Journalist
 Kris Beech (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Olive Ann Beech (1903–1993), US-amerikanische Unternehmerin
 Patrick Beech (* 1974), jamaikanischer Fußballspieler
 Tom Beech (* 1985), englischer Fußballspieler
 Walter Beech (1891–1950), US-amerikanischer Pilot, Flugzeugkonstrukteur und Unternehmer

Beech ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Beech (Iowa), im Warren County
 Beech (Kentucky), im Breathitt County
 Beech (Louisiana), im Winn Parish – nicht mehr existent
 Beech (Michigan), im Wayne County
 Beech (North Carolina), im Buncombe County
 Beech (Licking County, Ohio)
 Beech (Marion County, Ohio) – nicht mehr existent
 Beech (West Virginia), im Calhoun County
 Beech Bluff, im Madison County, Tennessee
 Beech Cove Vista, im Towns County, Georgia
 Beech Creek Crossing, im Ashley County, Arkansas
 Beech Flats, im Bradford County, Pennsylvania
 Beech Haven, im Kent County, Delaware
 Beech Mountain, im Avery County, North Carolina
 Beech Park Acres, im Kanawha County, West Virginia
 Beech Park, im Lorain County, Ohio
 Beech Ridge, im York County, Maine

Fließgewässer:
 Beech Bingham Branch, im Pulaski County, Kentucky
 Beech Bluff, im Lauderdale County, Tennessee
 Beech Cove Branch, im Macon County, North Carolina
 Beech Hurricane Creek, im Madison County, Arkansas
 Beech Island Creek, im Wicomico County, Maryland
 Beech Log Creek, im Wilson County, Tennessee
 Beech Nursery Creek, im Yancey County, North Carolina
 Beech Oak Branch, im Perry County, Kentucky
 Beech Springs Branch, im Bradley County, Tennessee
 Beech Stand Fork, im Wolfe County, Kentucky
 Beech Swamp, im Gloucester County, Virginia

sonstige:
 Beech Grove Mine, Mine im Anderson County, Tennessee
 Beech Valley Mine, Mine im Anderson County, Tennessee
 Beech Creek Oil Field, Ölfeld im Hardin County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Beech Avenue Houses, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 79001853
 Beech Fork Bridge, Mackville Road, in Springfield, Kentucky, ID-Nr. 88003429
 Beech Grove (Nashville), in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 07001163
 Beech Grove Cemetery, in Muncie, Indiana, ID-Nr. 99000734
 Beech Hill (Dublin), in Dublin, New Hampshire, ID-Nr. 83004012
 Beech Hill Summer Home District, in Harrisville, New Hampshire, ID-Nr. 86003079
 Beech Lawn, in Jeffersontown, Kentucky, ID-Nr. 80001585
 Beech Street Brick Street, in Texarkana, Arkansas, ID-Nr. 07000438
 Beech Street School, in Ridgewood, New Jersey, ID-Nr. 98000233

Beech steht für:
 Beech (Band), britische Pop-Band

Siehe auch:
 Beech Bottom
 Beech Glen
 Beech Grove
 Beech Hill
 Beech Island
 Beech Lake
 Beech Street Historic District
 The Beeches
 Beach